Agnetenklooster (Maaseik), een voormalig klooster te Maaseik
Agnetenklooster (Tongeren), een voormalig klooster te Tongeren

Zie ook:
Agnietenklooster (doorverwijspagina)